Лумпун — река в Удмуртии и Кировской области
 Лумпун — деревня в Унинском районе Кировской области
 Лумпун — город в Таиланде
 Лумпун — озеро в Норвегии